SMERSJ - contraspionage-departement in de Sovjet-Unie gevormd gedurende de Tweede Wereldoorlog
 SMERSH (James Bond) - departement uit de boeken van Ian Fleming, gebaseerd op SMERSJ